

Patronyme 
 Bat-Sheva Dagan (1925-), écrivaine, survivante des camps de la mort, éducatrice d'enfants et conférencière polono-israélienne sur la Shoah.
Géula Dagan (1925-2008), artiste peintre israélienne.
 Iddin-Dagan, troisième roi de la Ire dynastie d'Isin.
 Ishme-Dagan, quatrième roi de la  dynastie d'Isin. 
 Meïr Dagan, militaire israélien.
 Robert-Paul Dagan, scénariste, assistant réalisateur et réalisateur français. 
 Dagon, forme ancienne Dagan, dieu des populations sémitiques du Nord-Ouest.

Toponyme 
 Puzrish-Dagan, ancienne cité de Basse-Mésopotamie, fondée au .

Homonymie
Homonymie de patronyme